Drežnik je ime več naselij:
 Drežnik, Črnomelj
 Drežnik, Kostel
 Drežnik Brezovički, Hrvaška
 Drežnik Grad, Hrvaška
 Drežnik Podokićki, Hrvaška
 Drežnik, Rešetari, Hrvaška
 Drežnik, Užice, Srbija